Haber kan syfta på följande:

 Fritz Haber, tysk kemist och nobelpristagare (1868–1934)
 Peter Haber, svensk skådespelare (1952–)
 Samu Haber, finländsk musiker (1976–)
 Haber (djur), ett släkte av ringmaskar
 Haber speciosus, en ringmaskart